Osoby o tym nazwisku:
 Hieronim Blaszyński – polski polityk, poseł na Sejm
 Jerzy Blaszyński – polski operator dźwięku
 Wojciech Blaszyński – rzymskokatolicki ksiądz, kaznodzieja